est la première compilation du groupe Girl Next Door, elle sort le  au Japon. L'album sort en format CD et CD+DVD. Il arrive  à l'Oricon et reste classé 4 semaines.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Girl Next Door
Album publié par Avex Trax
Album musical sorti en 2012